Admet steht für 
  Admetos ist in der griechischen Mythologie der König von Pherai

ADMET steht für
 Acyclische Dienmetathese-Polymerisation einer Variante der Alkenmetathese